Hafele ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Hafele (1933–2014), US-amerikanischer Physiker
 Mathias Hafele (* 1983), österreichischer Skispringer

Sonstiges

 Hafele-Keating-Experiment von Joseph C. Hafele, Richard E. Keating 1971
 der Berg Hafelekarspitze in Tirol

Siehe auch: Häfele